Walker Bay ist der Name folgender Buchten:

 Walker Bay (Südafrika) zwischen Kapstadt und Kap Agulhas, Südafrika
 Walker Bay (Livingston-Insel) auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln
 Walker Bay (Nordwest-Territorien) im Westen der Victoria-Insel in Kanada